Gisborne oder Gisbourne steht für:
 Gisborne, Stadt in Neuseeland
 Gisborne (Victoria), Stadt in Australien
 Gisborne District, Distrikt und Unitary Authority in Neuseeland
 Gisborne District Council, der Rat des Distrikts und der Region Gisborne

Gisborne ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Newton Gisborne (1824–1892), kanadischer Erfinder
 Henry Fyshe Gisborne (1815–1841), australischer Politiker
 Thomas Gisbourne the Elder (1758–1846), englischer anglikanischer Priester und Dichter
 Thomas Gisborne the Younger (1790–1852), englischer Politiker
 William Gisborne (1825–1898), neuseeländischer Politiker

Siehe auch:
 Guy of Gisborne (auch Guy of Gisbourne), literarische Figur in der Legende von Robin Hood